Münchinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Münchinger (* 1969), Schweizer Jazzmusiker
 Karl Münchinger (1915–1990), deutscher Dirigent